Kuru, malaltia 
 Kuru (mitologia), Déu suprem dels meiteis de Manipur, emprat també pels Kukis, Paites, Hmars, Naga-Zou, Tangkhul i Chirus
 Regne de Kuru, un dels grans regnes indoaris del segle VI aC (mahajanapades) 
 Kuru (rei), personatge mitològic hindú, ancestral rei de la tribu indoaria dels kurus 
 Kuru (esport), esport de Bhutan
 Riu Kuru, riu del Sudan del Sud
 Kuru (Finlàndia), municipalitat finlandesa